Oilton désigne :

 Oilton, une ville de l'Oklahoma ;
 Oilton, une localité du Texas.